През 2008 г. се провежда първото издание на Първенството на Бахрейн.

Състезанието се състои в Кралство Бахрейн от 8 до 15 ноември 2008 г. в Международния изложбен център в Манама и присъства в ранкинг системата, като носи точки за ранглистата.

Новини 
Рони О'Съливан няма да участва в турнира в Бахрейн. Причината е насъбралата се умора от многото срещи и рекламни кампании с негово участие. „С огромно съжаление трябва да съобщя, че реших да пропусна турнира в Бахрейн, заяви 32-годишният трикратен световен шампион. - Напоследък програмата ми е много натоварена и лекарят ми ме посъветва да си почина няколко седмици. Прецених, че няма да е добре нито за мен, нито за самия турнир, ако се представя под възможностите си. Не искам да поемам излишни рискове със здравето си и ще послушам лекарите. Съжалявам, че няма да играя в Бахрейн, защото съм убеден, че надпреварата ще има голям успех. Очаквам с нетърпение да се появя там при някой от следващите турнири“  , допълни още О'Съливън. О'Съливан трябваше да срещне в първия кръг Стив Дейвис. Здравословен проблем обаче мъчи и ветерана Дейвис, който страда от инфекция на ухото.

Освен Ракетата, в Международния изложбен център няма да се появят още няколко от най-добрите играчи в съвременния снукър – Джон Хигинс, Марк Селби и Дин Джънхуй, които имат ангажименти към надпреварата Премиър лигата на 13 ноември.

На 29 октомври Лян Уънбо постига максимален брейк в третия кръг на квалификациите срещу Martin Gould. Това е първи максимален брейк в кариерата на китаеца Уънбо.

На 8 ноември отново е постигнат максимален брейк. Негов автор е шотландеца Маркъс Кембъл и отново е първи в състезателната кариера на играча. Кембъл постига това в среща срещу Ahmed Basheer Al-Khusaibi от Оман в Wildcard кръга.

Wildcard кръга, който се провежда на 8 ноември, е безпроблемен за всички играчи, достигнали основната схема и аматьорите от арабските държави, поканени за този кръг, губят всички срещи, вземайки само 3 фрейма от 6 срещи (всяка среща е с 9 възможни фрейма).

Стив Дейвис няма да играе във втория кръг на турнира, защото има ангажимент в Премиър лигата на 13 ноември - среща срещу Дин Джънхуй. По този начин уелсеца Доминик Дейл се класира директно за четвъртфиналите.

Робърт Милкинс постигна невероятен обрат в осминафинал срещу Майкъл Холт. На почивката губеше с 4 - 0 фрейма, но след това спечели 5 поредни и срещата с 5 - 4, класирайки се за четвъртфинал срещу отлично представящия се шотландец Стивън Хендри.

За първи път от Първенството на Китай през 2006 г. няма англичанин на полуфинал в ранкинг турнир!

В двата полуфинала се изправят две двойки играчи, като във всяка една от тях играчите играят само с лявата или дясната ръка. Стивън Хендри и Матю Стивънс са десничари, а Нийл Робъртсън и Марк Алън са левичари.

За първи път от Световното първенство през 2005 г. Матю Стивънс достига до финал в турнир от мач от ранкинг системата.

Награден фонд 
Победител: £48 000
Финалист: £22 500
Полуфинал: £12 000
Четвъртфинал: £6500
1/16 финал: £4275
1/32 финал: £2750
1/48 финал: £1725
1/64 финал: £1325
Най-голям брейк: £500
Най-голям брейк на телевизионна маса: £2000
Максимален брейк: £1000
Максимален брейк на телевизионна маса: £20 000

Квалификационен кръг (9)

Wildcard кръг 
Шестима играчи извън първите 73 от световната ранглиста са поканени в Wildcard кръга. Срещите се играят в Международния изложбен център в Манама на 8 ноември.

Основна схема (9) 

Рони О'Съливан няма да участва в турнира в Бахрейн. Причината е насъбралата се умора в „Ракетата“ от многото срещи и рекламни кампании с негово участие.

Стив Дейвис не участва във втория кръг поради заболяване (възпаление на ухото). Неофициалната информация е, че има ангажимент в Премиър лигата.

Финал

Най-голям брейк

Квалификационен кръг 
  Лианг Уенбо 147, 139, 139, 115
 	Atthasit Mahitthi 136
  Li Hang 135 (най-добър в кариерата)
  Rory McLeod 131, 126
  Алан МакМанъс 128
 	Kuldesh Johal 127 (най-добър в кариерата)
 	Liu Chuang 124
  Jin Long 122 (най-добър в кариерата)
  Джъд Тръмп 114
 	Скот МакКензи 110
 	Vincent Muldoon 101 (най-добър в кариерата)

Телевизионна фаза 
  Маркъс Кембъл 147
  Стивън Хендри 139, 132, 113, 111, 106
  Робърт Милкинс 137, 114, 102
  Нийл Робъртсън 129, 117, 116, 100
  Джо Пери 123
  Бари Хокинс 123
  Стивън Магуайър 122
  Марк Алън 119, 111, 112, 105
  Рики Уолдън 120
  Матю Стивънс 120, 116
  Питър Ебдън 118
  Дейв Харолд 117
  Бари Пинчес 112, 100
  Греъм Дот 110
  Майкъл Холт 105
  Майк Дън 112, 101
  Род Лаулър 100
  Алистър Картър 100

Външни препратки 
 Страница за квалификационния кръг на турнира в World Snooker
 Страница за турнира в World Snooker
 Страница за турнира в Global Cue Sports Centre 

Състезания по снукър
Спорт в Бахрейн